Varner ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine-François Varner (1789–1854), französischer Vaudevillist und Librettist
 Christofer Varner (* 1960), deutscher Musikkünstler und Komponist
 Jakob Varner (* 1986), US-amerikanischer Ringer
 Johanna Varner (* 1963), österreichische Musikerin und Fotografin
 Marco Varner (* 1954), italienischer Komponist und Musikpädagoge
 Margaret Varner (* 1927), US-amerikanische Badminton-, Tennis-, Squashspielerin und Reitstallbesitzerin
 Nick Varner (* 1948), US-amerikanischer Billardspieler
 Tom Varner (* 1957), US-amerikanischer Jazz-Waldhornist

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Varner (Arkansas)
 Varner (Kansas)
 Varner (West Virginia)
Siehe auch:
 Varner-Gruppen
Warner